Lineolata är ett släkte av svampar. Lineolata ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lineolata